Fandel steht für:
 Fandel (Einheit), ein Stückmaß

Fandel ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Fandel (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Herbert Fandel (* 1964), deutscher Fußballschiedsrichter
 Romain Fandel (1922–1985), luxemburgischer Politiker